Саґае (Ямаґата)
Річка Саґае
Саґае-хан